«Francisco Ortiz» - conjunto del nombre propio Francisco y el apellido Ortiz - puede referirse a:

Personajes 
 Francisco Ortiz (1986-), actor español;
 Francisco Ortiz Rivas (1969-), futbolista español - conocido como "Paquito";
 Francisco Ortiz Pinchetti (1944-), periodista mexicano;
 Francisco Ortiz de Ocampo (1771-1840), militar argentino;
 Francisco Ortiz de Vergara (1524-1574), hidalgo, conquistador y colonizador español;